Saborea puede referirse a:

El género botánico Satureja (también llamadas ajedrea).
El nombre común de la planta Satureja montana.
El nombre común de la planta Satureja hortensis.
Y es sinónimo de Hisopillo, nombre común también de Sideritis hyssopifolia.

 Enlaces externos 
, hisopillo y ajedrea'''.

Referencias